

Astronomia
58607 Wenzel – asteroide della fascia principale

Onomastica
Wenzel – forma tedesca del nome proprio di persona Venceslao

Persone
Andreas Wenzel – dirigente sportivo e sciatore alpino tedesco occidentale naturalizzato liechtensteinese
Hanni Wenzel – sciatrice alpina tedesca occidentale naturalizzata liechtensteinese
Petra Wenzel – sciatrice alpina tedesca occidentale naturalizzata liechtensteinese
Rüdiger Wenzel – ex calciatore tedesco
Rune Wenzel – calciatore svedese
Timo Wenzel – calciatore tedesco
Willi Wenzel – calciatore tedesco
Wolfgang Wenzel – astronomo tedesco